Данилкино — название населённых пунктов в России:
 Данилкино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Данилкино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Данилкино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Данилкино — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.
 Данилкино — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Данилкино — село в Балашовском районе Саратовской области.